Das Mixed der French Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Nathalie Dechy und Andy Ram. Turniersieger wurden Wiktoryja Asaranka und Bob Bryan.

Preisgelder 
Bei den French Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 589 kB) (englisch)

Mixed
2008